Tamami Tanaka (ur. 26 maja 1975 w Toyama) – japońska biathlonistka, jej największym sukcesem jest 4. miejsce w biegu indywidualnym w czasie Mistrzostw Świata w 2000 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Japońskie biathlonistki
Japońscy olimpijczycy
Sportowcy związani z Toyamą
Ludzie urodzeni w Toyamie
Urodzeni w 1975